Podlechy ist der Name zweier Ortschaften in Polen in der Wojewodschaft Ermland-Masuren:
 Podlechy (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Podlechen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Podlechy (Płoskinia), Dorf im Powiat Braniewski, bis 1945: Podlechen, Kreis Braunsberg, Ostpreußen